Focke-Wulf A.16 — немецкий пассажирский самолёт производства фирмы Focke-Wulf. Совершил первый полёт в 1924 году. Построено 22 самолёта. Перестал эксплуатироваться в 1930-х годах.

Модификации 
Все модификации отличались друг от друга лишь типом двигателя.

 A.16 — основная модификация
 A.16а — модификация с двигателем Mercedes D.I (мощность — 100 л. с.)
 A.16b — модификация с двигателем Junkers L1a (мощность — 85 л. с.)
 A.16c — модификация с двигателем Siemens-Halske Sh 12 (мощность — 100 л. с.)
 A.16d — модификация с двигателем Mercedes D.II или D.IIa (мощность — 120 л. с.)

Лётные данные

Дальнейшее развитие проекта 

Идеи, заложенные в конструкции A 16, позже были развиты в других малых самолётах: A 20 „Habicht“,  A 28 „Habicht“ и A 33 „Sperber“.

Операторы 
 Badische Luftverkehrs GmbH
 Bremer Luftverkehr GmbH
 Junkers Luftverkehrs AG
 Fliegerhorst Nordmark
 Deutsche LuftHansa (DLH)
 Norddeutsche Luftverkehr AG (NOLAG)
 Norddeutsche Luftverkehr GmbH (NOLUG)

Реплика 1988 года 

На преемнике компании Focke-Wulf, бременском заводе Airbus Group в 1998 году было решено увековечить A 16, ставший некогда основой коммерческого успеха фирмы. Вновь созданная нелетающая реплика самолёта, 20 лет была экспонатом выставки в местном аэропорту, а в 2008 году была подарена берлинскому Немецкому техническому музею.

Аварии и катастрофы 
В 1933 году один из принадлежавших компании Люфтганза A 16 разбился в Силезии.

Самолёт в массовой культуре

Стендовый моделизм
 Planet Models PLT041 1:72.

Сопоставимые самолёты 
 Dornier Komet
 Junkers K 16
 Messerschmitt M18

Примечания

Источники 
 Johannes Müller: Die Flugzeuge der deutschen Lufthansa 1926–1945 – Focke Wulf A 16. In: Flug Revue. Juni 1965, S. 90 ff.
 Reinhold Thiel: Focke-Wulf Flugzeugbau. H. M. Hauschild, Bremen 2011, ISBN 978-3-89757-489-2, S. 19 ff.
 Wolfgang Wagner: Der deutsche Luftverkehr – Die Pionierjahre 1919–1925. Bernard & Graefe, Koblenz 1987, ISBN 3-7637-5274-9, S. 180 ff.

Ссылки 
 Focke-Wulf A.16 
 "The Focke-Wulf A.16: An Interesting German Commercial Aeroplane" . Flight, 15 January 1925. Vol XVII, No. 838. pp. 27–28.
 Stroud, John. "Wings of Peace". Aeroplane Monthly, January 1987, Vol. 15, No. 1. pp. 40–45.
 The Illustrated Encyclopedia of Aircraft (Part Work 1982-1985), 1985, Orbis Publishing, Page 1835
 Lufthansa: An Airline and Its Aircraft

Самолёты Германии
Пассажирские самолёты
Самолёты Focke-Wulf